MWT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moolawatana (Australia)